Nigussie ist der Nachname von:
 Abebech Nigussie, äthiopische Leichtathletin
 Lemma Nigussie (* 1983), äthiopischer Fußballschiedsrichter
 Yetnebersh Nigussie (* 1982), äthiopische Menschenrechtsaktivistin